Натуральне число 435
 435 рік до нашої ери
 435 рік нашої ери